Michel Dugast Rouillé est un médecin, généalogiste et historien français,
 Stéphane Dugast est un écrivain, auteur, réalisateur de documentaires et reporter français,
 Charles Dugast-Matifeux est un historien français.

Toponyme
 Rue Dugast-Matifeux est une voie du quartier Malakoff - Saint-Donatien de Nantes, en France.
Patronyme français